Eugène Ionesco (1909–1994), Frans schrijver
 Irina Ionesco (1935–2022), Frans fotografe
 Eva Ionesco (1965), Frans actrice